Юкагир:
 Юкагир — село в Якутии;
 Юкагир — мужчина восточно-сибирский народа юкагиры.